Der König von Paris steht für:

 Der König von Paris (1920), zweiteiliger deutscher Stummfilm von Erik Lund
 Der König von Paris (1930), deutsch-französischer Spielfilm von Leo Mittler